Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1987 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K 90 

Olympiasieger 1984:  / Weltmeister 1985: 

Datum: 20. Februar 1987

Teilnehmer: 67 genannt; 67 gestartet; 67 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Spezialspringen Normalschanze 20.2.87 – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men Ski Jumping 70m Nordic World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Friday 20.02 auf todor66.com, abgerufen am 9. Juni 2020
 Oberstdorf BRD 1987.02.20 MS World Ski Championshps (Sic!) auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 9. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 20. Februar 1987 – Oberstdorf (BRD), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 178. ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K 115 

Olympiasieger 1984:  / Weltmeister 1985: 

Datum: 15. Februar 1987

Teilnehmer: 66 genannt; 66 gestartet; 66 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Spezialspringen 90m 15.Feb.1987 – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men Ski Jumping 90m Nordic World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Monday 15.02 auf todor66.com, abgerufen am 9. Juni 2020
 Oberstdorf BRD 1987.02.15 MS World Ski Championshps (Sic!) auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 9. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 15. Februar 1987 – K115 in Oberstdorf (BRD), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 177. ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K 115 

Weltmeister 1984:  (Markku Pusenius, Pentti Kokkonen, Jari Puikkonen, Matti Nykänen)
Weltmeister 1985:  (Tuomo Ylipulli, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen, Jari Puikkonen)

Datum: 17. Februar 1987

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften - 11. bis 22. Februar 1987 - Oberstdorf - Mannschaft-Skispringen 90m 17.Feb.1987 – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men Ski Jumping 90m Team Nordic World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Wednesday 17.02 auf todor66.com, abgerufen am 9. Juni 2020
 Oberstdorf BRD 1987.02.17 MS DR World Ski Championshps (Sic!) auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 9. Juni 2020
 Weltmeisterschaften: 17. Februar 1987 – K115 in Oberstdorf (BRD), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 179. ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend

Einzelnachweise 

Skispringen Manner
Manner 1987
Skispringen (Deutschland)